Chad Johnson (né le  à Calgary en Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie 
Au terme de sa première saison avec l'équipe de hockey des Nannoks de l'université de l'Alaska à Fairbanks au championnat de la NCAA, Chad Johnson est repêché par les Penguins de Pittsburgh au  lors de la cinquième ronde du repêchage d'entrée dans la LNH 2006. À sa quatrième et dernière saison universitaire, en 2008-2009, il est finaliste pour le trophée Hobey Baker remis au meilleur joueur de hockey sur glace de la NCAA, l'honneur étant remis à Matt Gilroy. En juin 2009, ses droits sont échangés aux Rangers de New York contre un choix de cinquième ronde au repêchage de 2009. Il commence sa carrière professionnelle lors de la saison 2009-2010 en jouant pour le Wolf Pack de Hartford, club-école des Rangers dans la Ligue américaine de hockey. Au cours de cette saison, il fait également ses débuts dans la LNH en jouant cinq matchs avec New York. Après trois saisons dans l'organisation des Rangers, il signe pour les Coyotes de Phoenix en 2012 puis les Bruins de Boston la saison suivante pour devenir gardien auxiliare à Tuukka Rask.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2003-2004 || Bandits de Brooks || LHJA || 31 || 6 || 20 || 3 ||  || 117 || 3,94 || 89,8 || 0 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || Bandits de Brooks || LHJA || 43 || 25 || 16 || 2 ||  || 109 || 2,61 ||  || 2 || 0 ||  || 4 || 5 || 493 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2005-2006 || Nanooks de l'Alaska || CCHA || 18 || 6 || 7 || 4 || 985 || 42 || 2,56 || 91,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Nanooks de l'Alaska || CCHA || 19 || 5 || 6 || 2 ||  || 52 || 3,11 || 88,3 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Nanooks de l'Alaska || CCHA || 7 || 0 || 6 || 0 || 357 || 20 || 3,36 || 89,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Nanooks de l'Alaska || CCHA || 35 || 14 || 16 || 5 ||  || 57 || 1,66 || 94 || 6 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 47 || 24 || 18 || 2 ||  || 112 || 2,54 || 91,1 || 3 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Rangers de New York || LNH || 5 || 1 || 2 || 1 || 281 || 11 || 2,35 || 91,9 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Whale du Connecticut || LAH || 40 || 16 || 19 || 3 ||  || 103 || 2,72 || 90,1 || 2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Rangers de New York || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 20 || 2 || 6 || 81,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Whale du Connecticut || LAH || 49 || 22 || 18 || 6 ||  || 115 || 2,49 || 91,9 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Pirates de Portland || LAH || 34 || 16 || 15 || 1 ||  || 97 || 3 || 90,3 || 2 || 2 || 3 || 0 || 3 || 204 || 12 || 3,53 || 89,8 || 0 || 0
|-
| 2012-2013 || Coyotes de Phoenix || LNH || 4 || 2 || 0 || 2 || 247 || 5 || 1,21 || 95,4 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Bruins de Boston || LNH || 27 || 17 || 4 || 3 ||  || 53 || 2,1 || 92,5 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Islanders de New York || LNH || 19 || 8 || 8 || 1 ||  || 54 || 3,08 || 88,9 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Sabres de Buffalo || LNH || 45 || 22 || 16 || 4 ||  || 102 || 2,36 || 92 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Flames de Calgary || LNH || 36 || 18 || 15 || 1 ||  || 87 || 2,59 || 91 || 3 || 0 || 1 || 0 || 1 || 52 || 1 || 1,15 || 95,2 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || Sabres de Buffalo || LNH || 36 || 10 || 16 || 3 || 1774 || 105 || 3,55 || 89,1 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Blues de Saint-Louis || LNH || 10 || 2 || 6 || 0 || 491 || 29 || 3,55 || 88,4 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Ducks d'Anaheim || LNH || 9 || 0 || 5 || 0 || 320 || 20 || 3,75 || 87,2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 192 || 80 || 72 || 15 ||  || 468 || 2,73 || 90,7 || 8 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

Au niveau international 

|-
| 2010 || align=left|Championnat du monde|| 3 || 0|| 0|| 73 || 1 || 0,82 || 96,4 || 0 || || align=left| place
|-
| 2017 || align=left|Championnat du monde || 3 || 3 || 0 || 180 || 4 || 1,33 || 91,7 || 1 || || align=left| Médaille d'argent

Références 

Naissance en juin 1986
Naissance à Calgary
Joueur international canadien de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Nanooks de l'Alaska
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Rangers de New York
Joueur du Whale du Connecticut
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Flames de Calgary